Lister se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Jackson Lister
 Arthur Lister